Henri-Bourassa (metro w Montrealu)
 Henri Bourassa – kanadyjski polityk